German Open Hamburg, torneo di tennis maschile facente parte dell'ATP Tour
German Open, torneo di tennis femminile facente parte del WTA Tour
German Open, torneo di golf maschile disputato fino al 1999 facente parte del PGA European Tour